Stormbreaker est un roman d’Anthony Horowitz.
 Stormbreaker est un film tiré du roman précédent.